Ranby bezeichnet:

 Ranby (Lincolnshire), einen Ort in England
 Ranby (Nottinghamshire), einen Ort in England

Ranby bzw. Rånby ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Rånby (1920–2000), schwedischer Wissenschaftler und Hochschullehrer
 John Ranby (1703–1773), englischer Arzt und Militärchirurg